Jüdisches Krankenhaus steht für

 Jüdisches Krankenhaus Berlin, 1765 als „Juden-Lazarett“ begründet, heute Lehrkrankenhaus in Berlin-Gesundbrunnen
 Jüdisches Krankenhaus (Czyste), jüdisches Krankenhaus in Warschau (1902–1943)
 Jüdisches Krankenhaus (Hannover), 1901 vom Israelitischen Verein für Altersversorgung und Krankenpflege in Hannover errichteter Gebäudekomplex